Stoppord kan syfta på :

 Stoppord (rollspel) – i förväg överenskomna ord som används i olika typer av rollspel
 Stoppord (språkteknologi) – betydelsefattiga ord som förekommer i nästan alla texter